«Игра с огнём» — одноактная пьеса Юхана Августа Стриндберга (1893).
 «Игра с огнём» — роман чешской писательницы Марии Пуймановой.
 «Игра с огнём» — триллер Сергея Шарапова 1995 года.

В кино 
 «Игра с огнём» — фильм Роб-Грийе, основанный на истории Патти Херст.
 «Игра с огнём» — кинофильм по произведению Чарльза Уильямса «The Hot Spot».
 «Игра с огнём» — фильм производства Франция, Великобритания, ЮАР, США 2006 года.
 «Игра с огнём» (Burn) — фильм производства США 2019 года.
 «Игра с огнём» — телесериал, производство Россия, режиссёр Валентин Донсков.

В музыке 
 «Игра с огнём» — музыкальный альбом рок-группы Ария.
 «Игра с огнём» — песня рок-группы Ария.
 Группа «Роллинг Стоунз». Игра с огнём — выпуск в серии «Архив популярной музыки».